Shainer Rengifo Montoya (né le ) est un athlète cubain, spécialiste des épreuves de sprint.

Biographie 
Lors des championnats du monde juniors 2021 à Nairobi au Kenya, Shainer Rengifo se classe troisième de l'épreuve du  et  l'épreuve du .

En mars 2022, il remporte les titres nationaux du  et  en améliorant ses records personnels en respectivement  et . Lors des championnats ibéro-américains à La Nucia , il s'impose sur  en , et remporte la médaille de bronze sur  en .

Palmarès

Records

Notes et références

Liens externes 
 

Sprinteur cubain
Coureur de 100 mètres
Coureur de 200 mètres
Naissance en avril 2002
Champion ibéro-américain d'athlétisme